Die Saison 2021/22 der A-Jugend Handball-Bundesliga war die elfte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der männlichen Jugend.  Sie startete am 10. September 2021 in Münster und endete am 29. Mai 2022 in Östringen. Die A-Jugend-Bundesliga 2021/22 wurde vom Deutschen Handballbund (DHB) ausgerichtet.

Modus 
Bedingt durch die Corona-Pandemie traten in der Saison 2021/22 einmalig 48 Mannschaften zunächst in 8 Vorrunden-Staffeln in dem Wettbewerb gegeneinander an. In dieser verkürzten Vorrunde mit nur 5 Spieltagen sollte den Mannschaften der Wiedereinstieg nach der teilweise langen Unterbrechung des Spielbetriebs erleichtert werden. Alle 48 Mannschaften kamen weiter in 2 verschiedene Hauptrunden A und B.

Die ersten beiden Mannschaften der Vorrunden qualifizierten sich in die beiden Hauptrunden-Staffeln A1 und A2 mit je 8 Mannschaften und hatten sich auch bereits die Teilnahme am Sechzehntel-Finale gesichert. Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6  aus den Vorrunden wurden in vier Hauptrunden-Staffeln B1 bis B4 mit je 8 Mannschaften eingeteilt. In allen Hauptrunden-Staffeln wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt, also 14 Spiele pro Mannschaft. Auch die vier Erstplatzierten der Hauptrunden-Staffeln qualifizierten sich für das Sechzehntel-Finale.

Die Meisterrunde wurde dann in 5 Finalrunden - beginnend mit dem Sechzehntel-Finale - jeweils in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Die Verlierer der Sechzehntel-Finale spielten in zwei Finalrunden und einem Final-Four den DHB-Pokal aus.

Die 16 Teilnehmer des Achtel-Finals der Meisterrunde und die DHB-Pokal Final-Four Teilnehmer waren automatisch für die JBHL-Bundesliga 2022/23 qualifiziert.

Vorrunde JBHL 
Die 48 JBLH Mannschaften erzielten in der Saison 2021/22 in den Vorrunden-Staffeln nachfolgende Ergebnisse:

Die fettgedruckten Mannschaften qualifizierten sich für die Hauptrunden-Staffeln A1 oder A2, alle anderen für die Hauptrunden-Staffeln B1 bis B4. Vorrunden-Tabellen: DHB

Hauptrunde A - JBHL

Staffel 1 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel 2 

Tabelle

Entscheidungen

Hauptrunde B - JBLH

Staffel 1 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel 2 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel 3 

Tabelle

Entscheidungen

Staffel 4 

Tabelle

Entscheidungen

Sechzehntel-Finale 

Aufgrund der vielen Teilnehmer begannen die Finalrunden Deutsche Meisterschaft in der Saison 2021/22 ausnahmsweise mit einem Sechzehntel-Finale. Die Zusammensetzung der Spiele erfolgte nach einem definierten Setzsystem. Es spielte immer ein Teilnehmer der Hauptrunde A gegen einen Teilnehmer der Hauptrunde B. Die Erst- und Zweitplatzierten aus den beiden Staffeln A1 und A2 spielten gegen die Viertplatzierten der Staffeln B1 bis B4 usw.

Die Sieger der Sechzehntel-Finale sicherten sich neben der Teilnahme am Achtelfinale auch die Teilnahme an der JBLH 2022/23.

Die Verlierer spielten den DHB-Pokal aus, zunächst im Achtel- und Viertel-Finale mit Hin- und Rückspielen. Halbfinale und Finale des DHB-Pokals wurden als Final-Four-Turnier ausgetragen. Alle 4 Teilnehmer des Final-Four sind zudem ebenfalls für die JBLH 2022/23 qualifiziert.

handball-world.de

Achtelfinale  

handball-world.de

Viertelfinale  

handball-world.de

Halbfinale 

Die Füchse Berlin zogen mit dem Gesamt-Ergebnis von 68 : 50 in das Finale ein.

Hinspiel

SC Magdeburg: 25

Michel Sebastian Fiedler, Felix Mohs - Yasin Noah Jaidi (3), Felix Noel Schäfer (8/3), Fritz-Leon Haake (7), Josias Liehr, Julius Drachau, Leon Hein, Niklas Döbbel, Alexander Möller (4), Pablo Lange (1), Georg Löwen (2), Luca Krist, Tim Maximilian Hertzfeld 

Trainer und Betreuer: Aaron Hahn, Julian Bauer, Andreas Wiese, Helge Geistlinger

Füchse Berlin: 34

Frederik Höler, Lennard Kull - Marvin Siemer, Finn Scheminski, Max Günther (4), Nicholas Schley (1), Ron Yunis Dieffenbacher (2), Michl Reichardt (3), Tim Grüner (8/4), Moritz Sauter (7), Paul Petzold, Friedrich Paul Kilias (1), Florian Billepp, Max Christoph Beneke (8)

Trainer und Betreuer: Niklas Fest, Kenji Hövels, Aaron Ziercke, Carsten Coors

Schiedsrichter: Matthias Klinke, Sebastian Klinke

Rückspiel

Füchse Berlin: 34

Frederik Höler, Lennard Kull - Jannik Wolf, Marvin Siemer (7/3), Max Günther (3), Nicholas Schley (3) , Ron Yunis Dieffenbacher (4), Michl Reichardt (2), Max Christoph Beneke (3), Tim Grüner (6/3), Paul Petzold, Friedrich Paul Kilias , Florian Billepp (2), Benedikt Kühn (4)

Trainer und Betreuer: Niklas Fest, Kenji Hövels, Aaron Ziercke, Carsten Coors

SC Magdeburg: 25

Michel Sebastian Fiedler , Felix Mohs - Yasin Noah Jaidi (2), Felix Noel Schäfer (5/1), Fritz-Leon Haake (9), Julius Drachau (2), Leon Hein (1), Niklas Döbbel (1), Alexander Möller (1), Pablo Lange (1), Georg Löwen (3), Luca Krist, Tim Maximilian Hertzfeld , Jordan Hammer

Trainer und Betreuer: Aaron Hahn, Julian Bauer, Andreas Wiese, Helge Geistlinger

Schiedsrichter: Svenja Maczeyzik, Saskia Blunck

handball.net

Die Rhein-Neckar Löwen zogen mit dem Gesamt-Ergebnis von 76 : 60 in das Finale ein.

Hinspiel

SC DHfK Leipzig: 30

Niclas Schuhmann, Oliver Weber - Lasse Kock (1), Paul Bones (1), Matteo Menges, Luca Hopfmann, Nils Greilich (7), Finn-Lukas Leun (3), Mika Sajenev (1), Staffan Peter (8/3), Vinzent Bertl (4), Jakob-Jannis Leun (4), Nils Zimmermann (1)

Trainer und Betreuer: Oliver Stockmar, Matthias Albrecht, Silke Schmutzler, Niclas Heitkamp

Rhein-Neckar Löwen: 41

Mats Grupe, Philipp Sebastian Wenning - Niklas Michalski (3), Robert Krass (3), Elias Scholtes (12) , Lion Zacharias (3), Theo Straub (2), Robert Timmermeister (2), Magnus Grupe, Fritz Bitzel, Matthis Blum (5/4), David Móré (4), Jan Kraft (3), Valentin Clarius (4)

Trainer und Betreuer: Daniel Haase, Tobias Knaus, Thilo Maier, Patrick Jahnke

Schiedsrichter: Steven Heine, Sascha Standke

Rückspiel

Rhein-Neckar Löwen: 35

Philipp Sebastian Wenning, Luca Berghoffer - Niklas Michalski,  Robert Krass (2) ,  Elias Scholtes (7) ,  Lion Zacharias,  Theo Straub (4),  Robert Timmermeister (4) ,  Magnus Grupe (3) ,  Fritz Bitzel,  Matthis Blum (2/2),  David Móré (6/4),  Valentin Clarius (2) ,  Jan Kraft (5)

Trainer und Betreuer: Daniel Haase, Tobias Knaus, Thilo Maier, Patrick Jahnke

SC DHfK Leipzig: 30

Frederik Moosmann, Oliver Weber - Lasse Kock (3), Paul Bones (6/3), Matteo Menges (5), Luca Hopfmann (4), Nils Greilich, Finn-Lukas Leun, Mika Sajenev (9), Staffan Peter (1/1), Mateusz Martyn, Friedrich Schmitt, Jakob-Jannis Leun (1), Nils Zimmermann (1)

Trainer und Betreuer: Oliver Stockmar, Matthias Albrecht, Silke Schmutzler, Niclas Heitkamp

Schiedsrichter: Sophia Janz, Rosana Sug

handball.net

Finale 

Die Rhein-Neckar Löwen gewannen mit dem Gesamt-Ergebnis von 62 : 57 die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft der Saison 2021/22.

Hinspiel

Füchse Berlin: 25

Frederik Höler, Lennard Kull - Marvin Siemer (1), Max Günther (2), Nicholas Schley (3), Ron Dieffenbacher (1), Michl Reichardt, Max Christoph Beneke (6), Tim Grüner (4/2), Moritz Sauter (6), Friedrich Paul Kilias, Florian Billepp, Benedikt Kühn (2)

Trainer und Betreuer: Niklas Fest, Kenji Hövels, Aaron Ziercke, Carsten Coors

Rhein-Neckar Löwen: 31

Mats Grupe, Luca Berghoffer - Niklas Michalski (1), Robert Krass (3), Elias Scholtes (3), Lion Zacharias (1), Theo Straub (2), Robert Timmermeister (5), Magnus Grupe (4), Fritz Bitzel, Matthis Blum (2/2), David Móré (2), Valentin Clarius (6), Jan Kraft (2)

Trainer und Betreuer: Daniel Haase, Tobias Knaus, Thilo Maier, Patrick Jahnke

Schiedsrichter: Jannik Otto, Raphael Piper

Rückspiel

Rhein-Neckar Löwen: 31

Mats Grupe, Luca Berghoffer - Niklas Michalski (2), Robert Krass , Elias Scholtes (7), Lion Zacharias (2), Theo Straub, Robert Timmermeister (5), Magnus Grupe (3), Fritz Bitzel, Matthis Blum (4/2), David Móré (2), Valentin Clarius (4), Jan Kraft (2)

Trainer und Betreuer: Daniel Haase, Tobias Knaus, Thilo Maier, Patrick Jahnke

Füchse Berlin: 32

Frederik Höler, Lennard Kull - Marvin Siemer, Max Günther (2), Nicholas Schley (6), Ron Dieffenbacher (2), Michl Reichardt (4), Max Christoph Beneke (8), Tim Grüner (8/6), Moritz Sauter (2), Friedrich Paul Kilias , Florian Billepp, Benedikt Kühn (1), Florian Budde

Trainer und Betreuer: Kenji Hövels, Aaron Ziercke, Carsten Coors

Schiedsrichter: Tanja Kuttler, Maike Merz

handball.net

Weblinks 
 A-Jugend Bundesliga beim DHB
 A-Jugend Bundesliga bei Bundesliga Info
 A-Jugend Bundesliga Ergebnisse und Statistiken bei handball.net

Einzelnachweise 

2021_22
Handballsaison 2021/22